Paweł Szczawiński z Ozorkowa – kasztelan brzeziński i łęczycki, kasztelan sochaczewski
 Paweł Ferdynand Szczawiński – pisarz ziemski bielski
 Paweł Szczawiński (zm. 1638) –  wojewoda podlaski, kasztelan brzeziński i kasztelan konarski sieradzki
 Paweł Ludwik Szczawiński (zm. 1671) – wojewoda inowrocławski, kasztelan inowrocławski